Il doppio femminile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Betty Stöve che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (Campionesse)

 Andrea Jaeger /  Regina Maršíková (primo turno)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1980